Cerracchio ima više značenja:
 Cerracchio, Benevento
 Cerracchio, Chieti